« Chuck » est le diminutif du prénom Charles en anglais. Voir aussi .

Informatique 
chucK : un langage de programmation destiné à la création sonore.

Musique 
 Chuck est un album du groupe Sum 41 (2004).
 Chuck est un album de Chuck Berry (2017).

Cinéma 

 Chuck est un long métrage de Philippe Falardeau
 Chuck Norris (1940), acteur américain et spécialiste des arts martiaux.

Télévision 
 Chuck est une série télévisée américaine diffusée sur NBC (2007-2012)
 Chuck Bartowski est le personnage principal de cette série.
 Sneed's Feed and Seed, formerly Chuck's